Flatiron steht für: 

 Flatiron Building, ist ein 1902 an der Kreuzung der Fifth Avenue, des Broadway und der 23rd Street
 Flatiron District, ist ein kleines Viertel im Stadtbezirk Manhattan
 Flatiron Collier, ist ein Küsten- und Binnenschiffstyp
 Flatiron Valley, ist ein nord-südlich ausgerichtetes Tal mit einem See im Osten der Alexander-I.-Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Flat Iron (Steak), ist ein Steak welches aus der Schulter des Tieres geschnitten wird
 Flat Iron (Lacrossespieler), war ein Lacrossespieler

Siehe auch:

 Bügeleisengebäude
 Flatirons
 Flat Iron